Niemcy:
 Hesselberg – szczyt w Środkowej Frankonii
 Hesselberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Osoby:
 Erik Hesselberg – norweski artysta
 Iver Hesselberg – norweski poeta

Zobacz też:
 Heselberg
 Hesselnberg